Манино — название населённых пунктов в России.

Вологодская область 
 Манино — деревня в Вологодском районе.

Воронежская область 
 Манино — село в Калачеевском районе.

Ивановская область 
 Манино — деревня в Пучежском районе.

Калужская область 
 Манино — деревня в Людиновском районе.
 Манино — деревня в Медынском районе.

Курская область 
 Манино — деревня в Хомутовском районе.

Липецкая область 
 Манино — село в Хлевенском районе.

Орловская область 
 Манино — деревня в Покровском районе.

Смоленская область 
 Манино — деревня в Духовщинском районе.

Ярославская область 
 Манино — деревня в Некоузском районе.